L'Oiseau blanc peut faire référence à :
 L'Oiseau blanc, l'avion à bord duquel disparurent les Français Charles Nungesser et François Coli en 1927 lors de la première tentative de traversée Paris-New York sans escale ;
 L'Oiseau blanc, une bande dessinée de la série Bob et Bobette, de l'auteur belge Willy Vandersteen.

Voir également 
 Oiseau blanc, petit passereau forestier indigène de l'île de La Réunion.